Джошуа Отис «Джош» Тёрнер (родился 20 ноября 1977) — американский кантри-певец и актёр. Подписал контракт со студией MCA Nashville Records в 2003. Его последним синглом является «Time Is Love» из его альбома 'Punching Bag'. В 2003 он написал сингл «Long Black Train», который является его самым первым треком.

Биография 
Джош родился в Ханнахе, Южная Каролина.
После окончания школы, он переехал в Нэшвилл, чтобы сделать карьеру в музыке и поступил в колледж Бельмонт. В 2001, его пригласили выступать в Гранд Оул Опри, тогда же он написал песню «Long Black Train».

Личная жизнь 
У Джоша есть брат Мэтт и сестра Кэри.

Тёрнер женился на Дженнифер Форд в 2003 году. Они встретились в колледже. Дженнифер путешествует с Джошем, когда он выступает в туре.

У Джоша три сына:
 Хэмптон Отис Тёнрер, родился 6 октября 2006,
 Колби Линч Тёрнер, родился 26 июня 2009.
 Мэрион Кравфорд Тёрнер, родился 12 декабря 2010.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница Джоша Тёрнера в «Universal Music Group Nashville»
 Интервью Джоша Тёрнера на CountryMusicPride.com

Исполнители MCA Records
Выпускники Бельмонтского университета